Condado de Taylor es el nombre de 7 condados en los Estados Unidos;

 Condado de Taylor (Florida)
 Condado de Taylor (Georgia)
 Condado de Taylor (Iowa)
 Condado de Taylor (Kentucky)
 Condado de Taylor (Texas)
 Condado de Taylor (Virginia Occidental)
 Condado de Taylor (Wisconsin)